Lo scambista o operatore finanziario (detto anche trader di professione, dall'inglese professional trader) è un individuo, ma può essere anche una ditta, che compra e vende azioni, contratti derivati (futures, opzioni ecc.), obbligazioni sui mercati finanziari.

Il trader di professione si distingue dal semplice trader per via dell'approccio professionale che ha con i mercati finanziari e dal fatto che questa è la sua unica, o comunque principale, attività.

Finanza

lt:Biržos prekeivis